Ras Kebdana är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Ras Kebdana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ras Kebdana är platt österut, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Ras Kebdana norrut. Den högsta punkten i närheten är Jebel Bou Hassam,  meter över havet,  km sydväst om Ras Kebdana. Runt Ras Kebdana är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Ras Kebdana är det största samhället i trakten. Trakten runt Ras Kebdana består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)